Pecora (Italië), klein rotseiland bij het Italiaanse Sardinië
 Pecora (rivier), rivier in het Italiaanse Toscane
 Pecora (taxon), voorgestelde infraorde van herkauwende evenhoevigen